Mona-Liisa Nousiainen z d. Malvalehto (ur. 20 lipca 1983 w Rovaniemi, zm. 29 lipca 2019 w Kouvola) – fińska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mona-Liisa Nousiainen pojawiła się w 2001 roku na mistrzostwach świata juniorów w Karpaczu, gdzie była pierwsza w sztafecie, czwarta w sprincie oraz siódma w biegu na 5 km techniką klasyczną. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach zdobyła złoty medal w sprincie klasykiem, a w biegu na 15 km tą samą techniką zajęła trzecie miejsce. Ostatni sukces w tej kategorii wiekowej odniosła na mistrzostwach juniorów w Sollefteå w 2003 roku, gdzie wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła srebrny medal w sztafecie, a indywidualnie była najlepsza w biegu na 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2001 roku w Kuopio, zajmując 36. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła nieco ponad dwa miesiące później, 5 marca 2002 roku w Sztokholmie zajmując 14. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W klasyfikacji sezonu 2001/2002 zajęła ostatecznie 71. pozycję. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2006/2007, który ukończyła na 27. miejscu. Malvalehto tylko raz stanęła na podium zawodów pucharowych, ale za to na najwyższym stopniu: 12 stycznia 2013 roku w Libercu była najlepsza w sprincie klasykiem. W biegu tym wyprzedziła Justynę Kowalczyk oraz Maiken Caspersen Fallę z Norwegii.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2005 roku była siódma w sprincie techniką klasyczną. Wynik ten powtórzyła na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata w Val di Fiemme. Podczas mistrzostw świata w Sapporo w 2007 w tej samej konkurencji była dwunasta, a na mistrzostwach świata w Falun w 2015 dwudziesta druga. Wystąpiła także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku gdzie w sprincie stylem dowolnym była 29.

Wiosną 2015 w Las Vegas poślubiła Ville Nousiainena, z którym miała córkę Isabellę.

Biegaczka zmarła 29 lipca 2019 w następstwie choroby nowotworowej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Zmarli w 2019
Ludzie urodzeni w Rovaniemi